

République populaire de Chine 
 Le xian de Xinfeng (新丰县) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian de Xinfeng (信丰县) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;

Province de Jilin 
 Le village de Xinfeng (新丰村), bourg de Yantongshan (烟筒山镇), municipalité de Panshi (磐石市), Ville-district de Jilin (吉林市)

Sur la municipalité de Baicheng (白城市) :
 Le village de Xinfeng (新丰村), bourg de Tantu (坦途镇), sur le Xian de Zhenlai (镇赉县).
 Le village de Xinfeng (新丰村), bourg de Xinhua ( 新华镇), sur le Xian de Tongyu (通榆县).

République de Chine 

 La ville de Xinfeng est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.

Homonymie de toponyme